«A Filetta» es un nombre corso que significa «el helecho» y que puede referirse a:
 A Filetta, una quesería de la región de Alta Córcega
 A Filetta, un grupo vocal masculino de Córcega